Haris Alexiou, em grego Χάρις Αλεξίου, (Tebas, 27 de dezembro de 1950) é uma das mais conhecidas e populares cantoras da Grécia. Seu nome de nascimento é Haríklia Rúpaka (Χαρίκλεια Ρούπακα).

Descoberta por Giórgos Daláras, apareceu no palco pela primeira vez no início dos anos setenta. Alexiou já lançou mais de trinta álbuns.

Discografia 
 1975 - 12 Λαϊκά Τραγούδια
 1976 - Χάρις Αλεξίου 2
 1976 - Λαϊκές Κυριακές
 1977 - 24 Τραγούδια
 1979 - Τα τραγούδια της Χαρούλας
 1980 - Ξημερώνει
 1981 - Τα τραγούδια της γης μου
 1981 - Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας
 1982 - Η ζωή μου κύκλους κάνει
 1983 - Τα τσίλικα
 1984 - Εμφύλιος έρωτας
 1986 - Η αγάπη είναι ζάλη
 1987 - Η Χάρις Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια
 1988 - Η νύχτα θέλει έρωτα
 1988 - Χάρις Αλεξίου (Best)
 1990 - Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια
 1991 - Η δική μας νύχτα (Live)
 1991 - Η Αλεξίου τραγουδά Χατζή
 1992 - Δι' ευχών
 1993 - Οι μπαλάντες της Χαρούλας
 1994 - Εϊ
 1995 - Οδός Νεφέλης '88
 1996 - Γυρίζοντας τον κόσμο (ao vivo'92-'96)
 1997 - Ένα φιλί του κόσμου (ao vivo)
 1997 - Γυρίζοντας τον κόσμο & Ένα φιλί του κόσμου (ao vivo)
 1998 - Το παιχνίδι της αγάπης
 2000 - Ψίθυροι
 2000 - Παράξενο Φως
 2002 - Cine Κεραμικός (ao vivo)
 2003 - Ως την άκρη του ουρανού σου
 2004 - Ανθολόγιο
 2006 - Βύσσινο και νεράντζι
 2007 - Αλεξίου - Μάλαμας - Ιωαννίδης: - Live στον Λυκαβηττό
 2007 - Ωδείο Ηρώδου Αττικού - Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο

Ligações externas 
 Página oficial(em grego)

Alexiou
Músicos vencedores do World Music Awards
Gregos do século XX
Gregos do século XXI